Sunch’ŏn kan syfta på:

Geografi

Nordkorea 

 Sunch'ŏn-si (kommun i Nordkorea), Södra P'yŏngan,

Sydkorea 

 Suncheon, stad i Södra Jeolla, 

Robotskapade Nordkoreaförgreningar